

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Stefanowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Marcinowice 
 Stefanowice - część wsi Patoki w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa
 Stefanowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Zbąszyń

Zobacz też 
 Stefania, Stefanka, Stefanowo, Stefanów, Stefanówka, Stefany